

Mistrzostwa Ukrainy 
W tablicy podano kluby, które występują lub występowały w Premier-lidze, a wcześniej w Wyszczej lidze.

Lista klubów piłkarskich według regionów 
Do listy włączono kluby:
 uczestnicy Mistrzostw Ukrainy w Premier-lidze, Pierwszej, Drugiej i byłej Trzeciej Lidze;
 uczestnicy Mistrzostw ZSRR w Wyższej, Pierwszej, Drugiej, Drugiej Niższej Lidze i byłej Grupie D;
 uczestnicy Pucharu Ukrainy;
 uczestnicy Pucharu ZSRR.
 medaliści Amatorskich Mistrzostw Ukrainy i Ukraińskiej SRR
 finaliści Amatorskiego Pucharu Ukrainy i Pucharu Ukraińskiej SRR

Na liście są również najlepsze kluby, które uczestniczyli w mistrzostwach Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Carskiej Rosji oraz mistrzostw miast Związku Radzieckiego w latach 1918–1935, a obecnie miasta te są ukraińskie.

Skróty:
 P – klub występuje w Premier-lidze Ukrainy
 1 – klub występuje w Pierwszej lidze Ukrainy
 2 – klub występuje w Drugiej lidze Ukrainy
 A – klub występuje w amatorskich rozgrywkach Ukrainy lub obwodów
 R – klub występuje w rozgrywkach drużyn rezerwowych
 X – klub nie istnieje

Linki zewnętrzne 
 Ukraiński Związek Piłki Nożnej 
 Profesjonalna Piłkarska Liga Ukrainy 
 Stowarzyszenie Ukraińskiego Futbolu Amatorskiego 
 UkrSoccerHistory 
 Fanat.com.ua 
 UA-football 

Ukraina